Siloam School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Siloam School (North Carolina), ID-Nr. 07001011
 Siloam School (South Carolina), ID-Nr. 96000382